Штеповка — топоним:

 Штеповка — хутор, Воронежская область России.
 Штеповка — село, Сумская область Украины.

См. также 
 Штепа, Вадим Владимирович